Inessiivi (на български: инесииви) е финският падеж, с чиято помощ посочваме местоположението на нещо, което е в нещо.

Окончание 
1. -ssa/-ssä

Как се използва? 
 talo (къща) +ssa -> talossa (в къщата)
 maa (страна, земя) +saa -> maassa (в страната)
 kassi (чанта) -> kassissa (в чантата)
 kauppa (магазин) -> kaupassa (в магазина)
 kaupunki (град) -> kaupungissa (в града)

 В България -> Bulgariassa
 Във Финландия -> Suomessa
 В Хелзинки -> Helsingissa
 В Русия -> Venäjällä *изключение*

Въпрос 
Пита се с въпроса: Missa? (къде?/на какво?)

 – Missa olet? (Къде си?)
 – Olen kaupassa (В магазина съм)

Консонантна градация 
Понеже окончанието затваря последната сричка, се появява консонантна градация, която променя някои от буквите в думата:

 kk -> k
 k -> *нищо*
 pp -> p
 p -> v
 tt -> t
 t -> d
 nk -> ng
 nt -> nn
 rt -> rr
 il -> ll
 mp -> mm

{| class="wikitable"
|+ ПРИМЕРИ
! букви
! vahva aste (силна степен)
! heikko aste (слаба степен)
|-
| kk -> k
| kukka (цвете)
| kukat
|-
| pp -> p
| Pekka (Пекка *име*)/kauppa(магазин)
| Pekat/kaupat
|-
| tt -> t
| tyttö (момиче)
| tytöt
|-
| k -> *нищо*
| alku (произход, вид?!)
| alut
|-
| p -> v
| lupa (право)
| lu''vat
|-
| t -> d
| pöytä (маса)
| pöydät
|-
| nk -> ng
| kaupunki (град)
| kaupungit
|-
| nt -> nn
| tunti (час)
| tunnit
|-
| rt -> rr
| kerta (време *за часа*)
| kerrat
|-
| il -> ll
| ilta (вечер)
| illat
|-
| mp -> mm
| kampa (гребен)
| kammat
|-
|}

 tässä – тук (много близко, конкретно нещо)
 tuossa – там (конкретно нещо)
 siinä''' – там (далечно конкретно нещо)

Падежи
Финска граматика